

Personnes 

 Nando Gazzolo (1928-2015), acteur et doubleur italien ;
 Lauro Gazzolo (1900-1970), acteur et doubleur italien, père de Nando ;
 Virginio Gazzolo (1936-), acteur et doubleur italien, frère de Nando ;
 Matteo Gazzolo (1962-), acteur italien, fils de Nando.

Lieux 
 , hameau (frazione) d'Arcole dans la province de Vérone ;
 , hameau de Borzonasca dans la province de Gênes.